Лотва  — топоним в Белоруссии:

 Лотва — деревня, Мядельский сельсовет, Мядельский район, Минская область.
 Лотва — деревня, Каменнолавский сельсовет, Шкловский район, Могилёвская область.

См. также 
 Большая Лотва